Денешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Денешть.
 Денешть () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Денешть.
 Денешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Денешть.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фресінет.
 Денешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Шишешть.